Koreas damlandslag i handboll kan avse
 Nordkoreas damlandslag i handboll
 Sydkoreas damlandslag i handboll